Esta é uma lista que contém as 63 emissoras próprias e afiliadas que transmitem a programação da Rádio Bandeirantes. Algumas destas emissoras podem retransmitir apenas alguns de seus programas, além de suas jornadas esportivas. Além disso, a lista contém ainda as antigas afiliadas da rede e suas respectivas situações atuais.

Emissoras próprias

Geradora

Filiais

Emissoras afiliadas

Amazonas

Ceará

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraná

Piauí

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Antigas afiliadas

Ligações externas 

Bandeirantes
!